Deze lijst van spelers van het Nederlands voetbalelftal is een overzicht van alle voetballers die minimaal één interland achter hun naam hebben staan.

In de geschiedenis van het Nederlands elftal zijn 789 spelers voor de nationale ploeg uitgekomen. De volgende tabel toont ze op alfabetische volgorde, maar kan ook gesorteerd worden op aantal interlands, gespeelde minuten, aantal doelpunten, aantal keren aanvoerder, datum van debuut, datum van laatste wedstrijd en positie.

Een aantal van 50 of meer interlands en een aantal van 10 of meer doelpunten is  gemarkeerd .
Vetgedrukte spelers zijn in de laatste twee jaar nog voor het Nederlands elftal uitgekomen.

Deze lijst is bijgewerkt tot en met de wedstrijd Nederland - Argentinië op 9 december 2022.

Statistieken 

 
 

spelers
Nederlands
 
Spelers